Murgești se poate referi la mai multe localități din România:
 :
 Murgești, reședința comunei cu același nume din județul Buzău
 :
 Murgești, localitate din județul Gorj
 :
 Murgești (, ), localitate din județul Mureș

Altele 
 Murgescu
 Murgeni, oraș în județul Vaslui, Moldova, România
 Murgeanu
 Murgu
 Murguța
 Murguleț
 Murgași
 Murgeanca
 Murgilești
 Murgilă
 Murgoci

Legături externe 
 Murg, definiția la DEXonline.ro

Toponime românești